Hrvatska:
 Vransko jezero (Dalmacija), između Šibenika i Zadra
 Park prirode Vransko jezero
 Vransko jezero (Cres), na otoku Cresu